Селезенево — название населённых пунктов в России:
 Селезенево — деревня в Комсомольском районе Ивановской области.
 Селезенево — деревня в Красносельском районе Костромской области.
 Селезенево — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Селезенево — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

См. также